Флаг муниципального образования Абду́линский городской округ Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 30 октября 2012 года решением Совета депутатов муниципального образования Абдулинский район № 01-29/171 как флаг муниципального образования Абдулинский района и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Законом Оренбургской области от 26 июня 2015 года № 3240/876-V-ОЗ, 10 июля 2015 года все муниципальные образования Абдулинского района — городское поселение город Абдулино и сельские поселения Абдрахмановский сельсовет, Артемьевский сельсовет, Емантаевский сельсовет, Зериклинский сельсовет, Искринский сельсовет, Камышсадакский сельсовет, Малосурметский сельсовет, Нижнекурмейский сельсовет, Новоякуповский сельсовет, Первомайский сельсовет, Покровский сельсовет, Старошалтинский сельсовет, Тирис-Усмановский сельсовет, Чеганлинский сельсовет — были преобразованы, путём их объединения, в Абдулинский городской округ.

Решением Совета депутатов от 19 мая 2016 года № 88 данный флаг был утверждён официальным символом Абдулинского городского округа.

Флаг составлен на основании герба Абдулинского района, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области представляет собой прямоугольное двухстороннее полотнище с соотношением сторон 2:3, повторяющее композицию герба муниципального образования в жёлтом, красном, зелёном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В щите, рассечённом зеленью (зелёным) и червленью (красным), находящиеся в зацеплении зубчатое кольцо, а под ним зубчатое колесо меньшего размера, поверх всего два положенных накрест колоса, всё золотого цвета. В золотой главе чёрное колесо с противовесом и с червлёными (красными) крыльями».

Обоснование символики 
Две жёлтые шестерни обозначают промышленные предприятия Абдулинского района. Шестерни, сцепленные зубьями, символизируют движение, развитие, совместный и слаженный труд промышленных предприятий района на благо жителей.

Два скрещённых колоса символизируют сельскохозяйственную направленность района.

Крылатое паровозное колесо символизирует железнодорожные перевозки и обеспечение деятельности железной дороги, как одну из важнейших в судьбе города Абдулино и Абдулинского района. В конце XIX века, благодаря железной дороге, на территории района были заложены основы промышленности и переработки продуктов сельского хозяйства, известно, что только за первые 10 лет существования Самаро-Уфимской железной дороги количество жителей в Абдулино увеличилось в 10 раз.

Зелёный и красный цвета полотнища напоминают об истории заселения территории района. В период строительства дороги Казань-Оренбург, по ней через каждые 20-30 км было основано много сёл, жители которых обязаны были вести ямскую службу: сёла Старые Шалты, Тирис-Уманово, Старокутлумбетьево и другие. Ямские сёла в основном были заселены татарами и тептярами.

В конце XIX века на строительство Самаро-Уфимской железной дороги прибыла новая волна переселенцев.

Зелёный цвет полотнища символизирует татар и другие тюркские народы, красный — русских, украинцев.

Также зелёный цвет — цвет герба Бугуруслана — символизирует вхождение в прошлом территории района в состав Бугурусланского уезда; а красный цвет — цвет герба и флага Оренбургской области — нахождение района ныне на территории Оренбуржья.

В целом цветовое решение полотнища символизирует полиэтнический характер района.

История 
Первый флаг муниципального образования Абдулинский район был утверждён 28 июля 2008 года решением Совета депутатов муниципального образования Абдулинский район № 01-21/166.

30 октября 2012 года, решением Совета депутатов муниципального образования Абдулинский район № 01-29/170, данное решение было признано утратившим силу и, в этот же день, решением № 01-29/171, был утверждён новый, ныне действующий, флаг муниципального образования Абдулинский район.

Первый флаг

Описание 
«Флаг муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области представляет собой прямоугольное двухстороннее полотнище с пропорциями 3:5. Полноцветное изображение герба муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области расположено слева полотнища, на белом фоне. Цветовые сегменты флага имеют вид белого, синего и красного прямоугольников».

Обоснование символики 
Изображённый на флаге герб Абдулинского района представляет собой геральдический щит с красной окантовкой.

На светло-зелёном фоне изображение шестерни золотистого цвета, как символа промышленных предприятий, находящихся на территории муниципального образования, переходящей в стилизованные пшеничные колосья, которые символизируют одно из приоритетных направлений деятельности — сельхозпроизводство.

Центральную композицию дополняет электровоз, как символ одного из основных видов производства на территории Абдулинского района — железнодорожные перевозки и обеспечение деятельности, связанной с железнодорожной структурой.

В верхней части герба на светло-алой ленте надпись фиолетовыми буквами «Абдулинский район».

Соединённые большая и малая шестерни символизируют движение и развитие промышленного производства. Надпись внутри малой шестерни тёмно-охристого цвета «1928» — год приобретения статуса района.

Верхняя часть герба в виде волн отображает природные особенности и ресурсы района.

Примечания 

Флаги, содержащие железнодорожную эмблему
Флаги, содержащие зубчатое колесо
Флаги с изображением пшеничного колоса